Gottesackerkapelle ist der Name folgender Kapellen:

 Gottesackerkapelle (Crailsheim) in Crailsheim, Deutschland
 Gottesackerkapelle (Rheinfelden) in Rheinfelden, Schweiz
 Gottesackerkapelle zum Heiligen Kreuz in Gutenzell-Hürbel, Deutschland
 Gottesackerkapelle in Iphofen-Mönchsondheim, Deutschland, siehe Friedhofskapelle (Mönchsondheim)

Siehe auch:
Gottesackerkirche